Raffanelli ist der Familienname folgender Personen:

 Flora Raffanelli (1930–1990), italienische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Luigi Raffanelli (1752–nach 1814), italienischer Opernsänger